Bernacchi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Bernacchi (1685–1756), italienischer Kastrat
 Clelia Bernacchi (1910–2006), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Emilia Bernacchi (1846–1902), italienisch-brasilianische Ballerina
 Leonardo Bernacchi (1933–2012), italienischer Ordensgeistlicher und Missionar, Apostolischer Vikar von Camiri
 Louis Bernacchi (1876–1942), australisch-britischer Physiker, Astronom und Polarforscher
 Quirico Bernacchi (1914–2006), italienischer Radrennfahrer

Bernacchi ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Kap Bernacchi, felsige Landspitze an der Ostküste des antarktischen Viktorialands
 Bernacchi-Bucht, Bucht zwischen dem Marble Point und Kap Bernacchi an der Ostküste des antarktischen Viktorialands
 Bernacchi Head, Kliff am äußersten südlichen Ende der Franklin-Insel im Rossmeer